Ramón – forma spagnola del nome proprio di persona Raimondo

Geografia
Ramon – municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela
Ramon – frazione del comune italiano di Loria (TV)
Cratere Ramon – cratere del deserto del Negev, Israele
Mitzpe Ramon – città di Israele nel Distretto Meridionale
Ramon Magsaysay – municipalità delle Filippine nella Provincia di Zamboanga del Sur

Persone
Anselmo Ramon – calciatore brasiliano
Emanuela Ramon – cestista italiana
Ilan Ramon – astronauta israeliano
Santiago Ramón y Cajal – medico, istologo e patologo spagnolo
Steve Ramon – pilota di motocross belga
Tiziano Ramon – ex calciatore italiano